

Sigle 
 Bible de Jérusalem
 Buteo jamaicensis

Codici 
 BJ – codice vettore IATA di Nouvelair
 BJ – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Benin
 BJ – codice ISO 3166-2:BI della provincia di Bujumbura Rurale (Burundi)

Informatica 
 .bj – dominio di primo livello del Benin

Trasporti 
 BJ – targa automobilistica di Bjelovar (Croazia)
 BJ – targa automobilistica di Bardejov (Slovacchia)